De Grand Prix-wegrace van Zuid-Afrika 2004 was de eerste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2004. De race werd verreden op 18 april 2004 op de Phakisa Freeway nabij Welkom, Zuid-Afrika.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2004
Zuid-Afrika
Sport in Vrijstaat